Mehmed Esad Efendi (1570-1625), xaikh al-Islam otomà
 Mehmed Esad Efendi (1685-1753), xaikh al-Islam otomà
 Mehmed Esad Efendi (1707-1778), xaikh al-Islam otomà
 Mehmed Esad Efendi (1789-1848), historiador otomà